La buenaventura puede referirse a cualquiera de los siguientes cuadros:

 La buenaventura, de Caravaggio.
 La buenaventura, de Georges de La Tour.